Hermanis ist der Familienname folgender Personen:

 Alvis Hermanis (* 1965), lettischer Schauspieler und Theaterregisseur
 Jānis Hermanis (* 1970), lettischer Skilangläufer